Гаррі Сінден, Гаррі Джеймс Сінден (англ. Harry James Sinden; нар. 14 вересня 1932) — колишній канадський хокеїст, тренер і керівник.
 Сінден-дзукурі (яп. 寝殿造り, しんでんづくり, «спально-палацовий стиль») — стиль житлових споруд японських столичних аристоратів 10 — 12 століття періоду Хей'ан.
 10369 Сінден (10369 Sinden) — астероїд головного поясу.
 Бредлі Сінден (англ. Bradly Sinden, нар. 29 вересня 1998) — британський тхеквондист, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон світу.
 Тоса-Сінден-хан (яп. 土佐新田藩, とさしんでんはん) — хан в Японії, у провінції Тоса, регіоні Шікоку.
 Кокура-Сінден-хан (яп. 小倉新田藩, こくらしんでんはん) — хан в Японії, у провінції Будзен, регіоні Кюсю.
 Хіґо-Сінден-хан (яп. 肥後新田藩, ひごしんでんはん) — хан в Японії, у провінції Хіґо, регіоні Кюсю.
 Хірадо-Сінден-хан (яп. 平戸新田藩, ひらどしんでんはん) — хан в Японії, у провінції Хідзен, регіоні Кюсю.